Arnold Lungershausen ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Arnold Lungershausen (Tiermediziner) (1836–1907), deutscher Apotheker, Tierarzt und Veterinärrat
 Arnold W. Lungershausen (1907–1993), US-amerikanischer Optiker und Erfinder